Gianni Mastinu – cantautore italiano
 Giuseppe Mastinu – calciatore italiano